Регби (значения) () — многозначный термин.

Спорт 
 Регби-футбол (или просто регби) — общее название нескольких разновидностей спортивной командной игры с мячом.
 Регби (другие названия — «регби-15», «регби-юнион») — наиболее распространённая разновидность игры регби.
 Регбилиг (другое название — «регби-13») — разновидность игры регби.
 Регби-7 — разновидность игры регби.
 Тач-регби — разновидность игры регби.
 Подводное регби — подводный вид спорта.
 «Регби» — название регбийного клуба «Металлург» из Новокузнецка в 1999—2001 годах.

Топоним 
 Регби — город в Великобритании в графстве Уорикшир.
 Rugby School — колледж в городе Регби; знаменит тем, что в нём родилась игра регби.

Другое 
 «Регби» — российский драматический сериал.

См. также 
 Ригби
 Рагби